Siegel ima več pomenov.

Osebnosti 

Siegel je priimek več osebnosti. Nanaša se na dve etnični skupini.

Kot judovski priimek je Siegel (סג"ל) lahko akronim za Segan Levi (סגן לוי) – levitov pomočnik, ali Segan la-Cohen (סגן לכהן) – cohenov (duhovnikov) pomočnik. Označuje pripadnost judovskemu plemenu levitov (pomočnikov hebrejskih duhovnikov v starozaveznih časih) kot levit druge stopnje. Priimek je pogost med aškenaškimi Judi, ki so leviti.
 drugi zapisi so: Segal, Siegal, Segel, Chagall, Chagal ipd..

Kot nemški priimek, ki mu lahko sledimo na Bavarsko v 12. stoletje. Uporabljali so ga ljudje, ki so izdelovali voščene pečate za uradne dokumente (Siegelbeamter).
 drugi zapisi so: Sigel, Sigl, Siegl ipd. 

Siegel je tudi sodobna nemška beseda za pečat. Priimek lahko izvira od Sigel, kar se nanaša na Sól, boginjo Sonca v nemški / nordijski mitologiji (Siȝel ali sigel v stari angleščini / anglosaščini).
 med variantami sta Sigl in Sigel.

Ruska oblika priimka je Zigel ().